Otto Model ist der Name folgender Personen:

* Otto Model (Musikdirektor) (1856–1935), deutscher Musiklehrer und Schulbuchautor
 Otto Model (Jurist) (1884–1964), deutscher Jurist und Autor
 Otto Model (Unternehmer) (1891–1940), Schweizer Unternehmer